Place de la Commune-de-Paris (Paris)
 Place de la Commune-de-Paris (Hô-Chi-Minh-Ville)